Серге́й Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Сергей Иванович (1870—1916) — российский историк церкви.
 Смирнов, Сергей Иванович (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Сергей Иванович (1920—1984) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Сергей Иванович (1953—2006) — советский и российский художник.
 Смирнов, Сергей Иванович (род. 1954) — советский и российский художник, преподаватель МГАХИ им. Сурикова.